La Lietuvos krepšinio lyga 2005-2006 è stata la 13ª edizione del massimo campionato lituano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Lietuvos rytas Vilnius.

Regular season

Classifica

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
LKL MVP finali:  Andrius Šležas, Lietuvos rytas Vilnius

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
2005-2006